

Anno 
 406 o 406 a.C.

Codici 
 406 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Bibai, nella prefettura di Hokkaidō, in Giappone

Matematica 
 406 – numero